Pierwszy rząd Ottona Bahra Halvorsena (1920–1921)
 Drugi rząd Ottona Bahra Halvorsena (1923)